Greg Holmes (1963) – ex tennista statunitense
Greg Holmes (1983) – rugbista australiano
Greg Holmes (1993) – crickettista gallese